Grime har flere betydninger:

 Grime (hovedtøj) – hovedtøj til heste eller køer.
 Grime (plet) – en snavset plet, f.eks. i ansigtet.
 Grime (musik) – en musikgenre.